Medium Rare — кавер-альбом группы Foo Fighters, выпущен 16 апреля 2011 года, как винил ограниченного издания для Record Store Day.

Об альбоме 
Все треки, кроме новых «Bad Reputation» и «This Will Be Our Year» и концертной версии «Young Man Blues», уже были выпущены как бисайды или на других сборниках.

CD-версию альбома также бесплатно выдавали новым подписчикам журнала Q.

Medium Rare на одну неделю появился в нидерландском чарте, заняв 51-е место.

Список композиций 

Примечание: «Darling Nikki» не появляется на CD-релизе.

Первоначальное издание
 Radio 1 Established 1967
 DOA (Сингл)
 Times Like These (Японский EP)
 VH1 Rock Honors 2008
 Прежде не появлялась
 Have It All (Сингл)
 
 My Hero (Сингл)
 One by One
 Саундтрек к Миссия невыполнима 2
 Low (Сингл)
 Big Me (Сингл) и позже на Rock Against Bush, Vol. 2
 Прежде не появлялась

Примечание: Хотя в официальном описании говорится, что только две песни прежде не были выпущены, «Young Man Blues» была прежде записана, но не появлялась ни на каких релизах.

Примечания 

Альбомы Foo Fighters
Сборники 2011 года
Сборники на английском языке
Кавер-альбомы